La frase Batalla de Dalmacia aplica y/o es usada para englobar las siguientes batallas de la Guerra Croata de Independencia:

Batalla de Zadar
Batalla de Šibenik
Batalla de Dubrovnik
Batalla de los Canales dálmatas